Фонченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фонченко, Василий Николаевич (1887—1966) — русский рабочий-железнодорожник, большевик, революционер, советский политический деятель.
 Фонченко, Зосима Николаевич (1889—1956) — русский рабочий-железнодорожник, большевик, революционер.